Brasla peut désigner :

Patronyme 
 Varis Brasla (1939-), réalisateur et scénariste letton

Hydronyme 
 la Brasla, rivière, l'affluent gauche de la Gauja (Lettonie)

Voir aussi 
 Braslaw

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme